Boizow () ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Sergejewitsch Boizow (1923–2000), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Denis Nikolajewitsch Boizow (* 1986), russischer Boxer
 Michail Anatoljewitsch Boizow (* 1961), russischer Historiker
 Wladimir Sergejewitsch Boizow (* 1985), russischer Rennrodler